Blondie kan syfta på:

 Blondie (musikgrupp) – amerikansk rockgrupp bildad 1974
 Blondie (tecknad serie) – amerikansk dagsstrippserie
 Blondie (film) – svensk dramafilm från 2012 i regi av Jesper Ganslandt
 Blondie (tecknad serie) – svensk serietidning

Se även 
Blondi – Adolf Hitlers hund.